Синтагма (гръцки: σύνταγμα, sintagma – нареждане, подреждане, подредба, ред, класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, старогръцки – конституция) може да означава:

 Синтагма (лингвистика) — структура на синтаксиса, линейна единица на речта;
 Съвкупност от съчинения, които съставляват систематичен обзор на дадена тема;
 „Синтагма против всички ереси“ – съчинение на Юстиниан Мъченик;
 Сборник от канони съставени от Матей Властар, Византийско право.
 Синтагма (част от комедия) — част от древногръцка политическа комедия от класическия период;
 Синтагма (отряд), в Древна Гърция — военен отряд от 250 души, част от фалангата, тактическа и административна единица;
 Синтагма (конституция) — Конституция на Република Гърция;
 „Площад Синтагма“ — площад пред гръцкия парламент в Атина;